Gmina Gorzyce je název několika polských obcí (gmina):

 Gmina Gorzyce (Podkarpatské vojvodství) – vesnická gmina v okrese Tarnobřeh, Podkarpatském vojvodství v Polsku
 Gmina Gorzyce (Slezské vojvodství) – vesnická gmina v okrese Wodzisław v Slezském vojvodství v Polsku
dřívější gmina:
 Gmina Gorzyce (Bydgoské vojvodství) – vesnická gmina v Bydgoském vojvodství, zrušena 15. ledna 1976

Gorzyce v dalších názvech:
 Gorzyce
 Gromada Gorzyce

Externí odkazy